Laguna del Carbón puede referir a:

 Laguna del Carbón, laguna ubicada en la Provincia de Santa Cruz, Argentina.
 Laguna del Carbón, laguna ubicada en la Provincia de Buenos Aires, Argentina.